Ле́вченко — українське прізвище, утворене від Левко — народної форми імені Лев. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 33904 носії.

Відомі носії

А 
 Левченко Анатолій Вікторович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Левченко Анатолій Іванович ( 1950) — народний депутат України 2-го та 3-го скликань.
 Левченко Анатолій Семенович (1941—1988) — радянський льотчик-космонавт, Герой Радянського Союзу.
 Левченко Анатолій Миколайович ( 1969) — український театральний режисер, сценограф.
 Левченко Андрій Сергійович ( 1985) — український волейболіст, пляжний волейболіст і волейбольний тренер.
 Левченко Андрій Іванович (1895—1923) — вояк Армії УНР, УГА, повстанський отаман.
 Левченко Андрій Якимович (1917—1965) — український радянський фотограф-документаліст.

Б 
 Левченко Борис Митрофанович (1935—1987) — археолог, Заслужений працівник культури УРСР.
 Левченко Борис Олексійович (1931—2015) — доктор технічних наук, професор. Академік Академії наук вищої школи України. Заслужений працівник освіти України.

В 
 Левченко Валентин Григорович (1942—2004) — український футболіст.
 Левченко Валерій Валентинович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Левченко Василь Дмитрович (1952—2010) — український журналіст.
 Левченко Василь Сергійович — молодший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Левченко Віктор Іванович (1906—1937) — полярний льотчик, штурман екіпажу літака С. О. Леваневського.
 Левченко Вікторія Олександрівна (*1993) — українська акторка кіно та дубляжу.
 Левченко Віталій Григорович (*1972) — колишній таджицький футболіст, український футбольний тренер.
 Левченко Володимир Максимович (1944—2006) — український футболіст.

Г 
 Левченко Гаврило (1879 — після 1925) — український письменник, голова «Української громади» Пирятина.
 Левченко Ганна Євгенівна ( 1963) — українська акторка.
 Левченко Ганна Сергіївна (1982—2013) — українська поетеса і прозаїкиня.
 Левченко Геннадій Петрович (* 1947) — народний депутат України 1-го скликання.
 Левченко Георгій Георгійович (* 1947) — радіофізик.
 Левченко Гордій Іванович (1897—1981) — військово-морський діяч СРСР.
 Левченко Григорій Андріанович (1901—1944) — український мовознавець.
 Левченко Григорій Семенович (* 1933) — український хоровий диригент.

Д 
 Левченко Дмитро Валентинович (* 1987) — громадський діяч, меценат.
 Левченко Дорофій Тимофійович (1911—1941) — Герой Радянського Союзу.

Є 
 Левченко Євген Вікторович (*1978) — український футболіст, півзахисник.
 Левченко Євгенія Ігорівна (* 1994) — українська гандболістка.

І 
 Левченко Іван Нестерович (1916—2001) — український кінорежисер.
 Левченко Іван Олегович (1997—2022) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Левченко Іван Олексійович (1930—2012) — український ентомолог, фахівець з бджіл.
 Левченко Іван Федотович (1911—?) — український радянський партійний діяч, голова Хмельницького облвиконкому. Депутат Верховної Ради УРСР 3-7-го скликань.
 Левченко Ігор Вікторович — молодший сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну, учасник російсько-української війни, Герой України.
 Левченко Ігор Олександрович (*1991) — український футболіст, Чемпіон Європи серед юнаків (U-19) 2009 року.
 Левченко Ірина Миколаївна (1924—1973) — радянський офіцер, учасниця Другої світової війни, Герой Радянського Союзу. Перша радянська жінка, удостоєна медалі імені Флоренс Найтінгейл.

К 
 Левченко Катерина Борисівна (* 1966) — українська правозахисниця і політикиня. Народна депутатка України 5-го скликання. Докторка юридичних наук.
 Левченко Катерина Семенівна (1920—1991) — український хімік, доктор наук.

Л 
 Левченко Лариса Леонідівна (* 1969) — доктор історичних наук, професор, директор державного архіву Миколаївської області.
 Левченко Лев Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

М 
 Левченко Микита Васильович (1858—1921) — народник.
 Левченко Микола Григорович — директор сільськогосподарського підприємства, кавалер ордена «За заслуги» II ступеня.
 Левченко Микола Захарович (1903—1934) — етнограф, історик.
 Левченко Микола Іванович (1894—1938) — керуючий вугільного тресту «Сталінвугілля», начальник Південних і Донецької залізниць, заступник народного комісара шляхів сполучення СРСР.
 Левченко Микола Олександрович (*1979) — український політик, секретар донецької міської ради.
 Левченко Митрофан Васильович (1890—1955) — історик-візантиніст
 Левченко Михайло Михайлович (1830—1891) — етнограф, лексикограф.
 Левченко Михайло Олександрович (1922—1989) — український письменник, доктор філологічних наук, професор.

Н 
 Левченко Надія Ігорівна (*1985) — українська акторка театру та кіно.
 Левченко Наталія Василівна (1929—1997) — Праведник народів світу за порятунок під час Голокосту.
 Левченко Ніна Митрофанівна (1886—1971) — українська акторка.

О 
 Левченко Олександр Миколайович (*1960) — український письменник-фантаст.
 Левченко Олександр Михайлович (*1963) — український дипломат.
 Левченко Олексій Валерійович (* 1976) — український футболіст, нападник.
 Левченко Олексій Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Левченко Олексій Олексійович (1948-2020) — радянський і український художник кіно, кінорежисер, сценарист. Лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1986), заслужений діяч мистецтв України (2019).
 Левченко Олексій Якович (1924—2013) — генерал-майор медичної служби. В часи Другої світової війни — військовий розвідник.
 Левченко Олена Петрівна (* 1968) — доктор філологічних наук, професор.
 Левченко Олена Степанівна ( 1983) — білоруська професійна баскетболістка, що грає на позиції центрової. Виступає за китайський клуб «Сичуань Вельс».
 Левченко Ольга Володимирівна (* 1959) — 2-й секретар Київського міського комітету КПУ. Народний депутат України 7-го скликання.

П 
 Левченко Петро Олексійович (1857—1917) — український живописець.

Р 
 Левченко Руслана В'ячеславівна (* 2004) — українська футболістка, права захисниця криворізького «Кривбаса».

С 
 Левченко Семен (1896—1991) — український письменник.
 Левченко Сергій Валерійович (1987—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Левченко Сергій Миколайович (1981—2007) — український футболіст, нападник.
 Левченко Сергій Прокопович (1954—2019) — український поет, перекладач.

Т 
 Левченко Тетяна Романівна (1913 — ?) — вчителька, старший викладач кафедри російської літератури учительського інституту. Депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання.

Ф 
 Левченко Федір Іванович (1876-1937) — український ґрунтознавець.

Ю 
 Левченко Юлія Андріївна (*1997) — українська легкоатлетка.
 Левченко Юрій Васильович (1987—2022) — майстер-старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Левченко Юрій Володимирович (*1984) — український політичний діяч.

Я 
 Левченко Яків Прокопович (1883—1938) — секретар Української Центральної Ради від 27 червня 1917.

Див. також 
 Левченки — дворянський рід
 Левченкове

Примітки 

Прізвища на -енко